William Pitt kan syfta på:

 William Pitt d.ä., (1708-1778), brittisk politiker
 William Pitt d.y., (1759-1806), brittisk politiker, den föregåendes son.